Tablón puede referirse a:
Tablón (agricultura), espacio alargado entre dos caballones que delimitan la superficie de riego en una parcela.
 Tablón de anuncios
 Sistema de anuncios clasificados
 Bulletin Board System
 Tablón de imágenes o imageboard.
 Tablón, personaje ficticio de la serie de dibujos animados Ed, Edd y Eddy.